Grand Valley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Grand Valley Township (North Dakota)
 Grand Valley Township (Beaver County, Oklahoma)
 Grand Valley Township (Texas County, Oklahoma)